David Bickingham est un nom pouvant désigner:

 (1840-1915), lieutenant américain de la Guerre de sécession
A. David Buckingham (né en 1930), chimiste australien
 (né en 1954), spécialiste des médias et communications britannique
David Buckingham, homme politique provincial canadien

Voir aussi

Buckingham, David